

Слатінський потік (притока Вагу)
 Слатінський потік (притока Слатини)